Сремска-Митровица:

 Сремска-Митровица — город в автономном крае Сербии — Воеводине.
 Сремска-Митровица — община в Сербии, входит в Сремский округ, автономного края Воеводина.